Polardiagramm steht für:
Eine Auftragung in Polarkoordinaten, etwa der Richtcharakteristik von Mikrofonen, Lautsprechern oder Antennen
Polardiagramm (Strömungslehre), Diagramm der Eigenschaften von Tragflügelprofilen